Гаэтани — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гаэтани, Виллано (?-1175) — католический церковный деятель XII века.
 Гаэтани, Грегорио (?-ок. 1112) — выходец из знатной семьи Чеккано, католический церковный деятель XI-XII века.